Pop-Tarts – marchio di biscotti della Kellogg
 Pop Tart – album di Little Nobody del 1998